

Patronymie
Arnie Ferrin (1925-2022), joueur américain de basket-ball.
Diego Ferrín (1988-), athlète équatorien.
Xosé Luís Méndez Ferrín (1938-), homme politique, un poète et un écrivain galicien.

Homonymie de patronyme